Margarethe Maria Therese Johanna (; * 20. November 1851 in Turin; † 4. Januar 1926 in Bordighera) war als Gemahlin Umbertos I. von 1878 bis 1900 Königin von Italien.

Herkunft, Ehe, Politik, Interessen 
Margarethe war die Tochter des Prinzen Ferdinand von Savoyen, 1. Herzogs von Genua (1822–1855) und der sächsischen königlichen Prinzessin Elisabeth (1830–1912).

Sie vermählte sich am 22. April 1868 in Turin mit ihrem Cousin, dem damaligen Kronprinzen von Italien, Umberto I., der 1878 den Thron bestieg. Sie war die Mutter des Kronprinzen und nachmaligen Königs Viktor Emanuel III. von Italien. Umberto I. fiel 1900 dem Attentat eines Anarchisten zum Opfer. Nach dessen Tod wohnte sie im Palazzo Margherita in Rom.

Margarethe war nationalistisch, konservativ und antiparlamentarisch eingestellt sowie tief religiös. Sie unterstützte den Aufstieg von Benito Mussolini. Den Kriegseintritt Italiens auf der Seite der Alliierten 1915 lehnte sie allerdings ab, wohl da ihre Mutter eine deutsche Prinzessin war.

Sie war eine großzügige Patronin der Künste. Der italienische Dichter Giosuè Carducci widmete ihr 1878 eine bekannte Ode. In Gressoney, wo sie für ihre Sommeraufenthalte das Schloss Castel Savoia erbauen ließ, förderte sie – eine Halbdeutsche – die Belange der örtlichen deutschsprachigen Ortsbewohner.

Margarethe zeigte großes Interesse an der Luftfahrt. 1908 reiste sie nach Frankreich, um in Le Mans die ersten Flugvorführungen in Europa von Wilbur Wright anzusehen, der dort als Gast von Léon Bollée weilte. Etwa um die gleiche Zeit stiftete sie einen im allegorischen Stil gehaltenen Luftschiffer-Preis, der einen barocken Ballon zeigte.

Margarethe war mit der heiligen Elisabeth von Thüringen verwandt. Da diese nach ihrer Ehe mit dem Landgrafen von Thüringen ihre drei letzten Lebensjahre in Marburg verbrachte, besuchte die italienische Königin 1897 die Region. Da ihr die zur Begrüßung angetretenen Soldaten der Marburger Garnison gefielen und sie dies Kaiser Wilhelm II. mitteilte, ernannte der deutsche Kaiser die italienische Königin zur Chefin des in Marburg gelegenen Preußischen Jagerbataillons 11, des vormaligen Kurhessischen Jägerbataillons 11. Seit dieser Zeit trugen die Marburger Jäger als besonderes Zeichen der Wertschätzung die italienische Krone sowie ein großes M für „Margarethe“ auf ihren Schulterklappen.

Trivia 
 Die Pizza Margherita trägt den Namen der Königin.
 Eine Variante des Gebäcks Panforte wurde Margarethe anlässlich ihres Besuches in Siena gewidmet, bis heute trägt es den Namen Panforte Margherita.
 Nach Königin Margherita ist die alpine Schutzhütte Capanna Regina Margherita auf der Signalkuppe sowie die Punta Margherita, einer der Gipfel der Grandes Jorasses in der Mont-Blanc-Gruppe, benannt.
 Der höchste Gipfel des Ruwenzori-Gebirges in Afrika, der Margherita Peak, trägt ebenfalls ihren Namen.
 Es gibt eine romantische Theorie für die Namensfindung der Firmenfarbe „celeste“ (deutsch: himmlisch) des Fahrradherstellers Bianchi. Edoardo Bianchi soll seine Königin das Radfahren gelehrt haben. So verwendete er das Blau ihrer Augenfarbe als Grundlage des Farbtons celeste.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Umberto I.
Königin (Italien)
Familienmitglied des Hauses Savoyen (Linie Genua)
⚭Margarethe #Italien
Italiener
Geboren 1851
Gestorben 1926
Frau